«Кислотный дом» (, от названия соответствующего направления в музыке) — фильм британского кинорежиссёра Пола МакГигана, основанный на серии рассказов Ирвина Уэлша «Эйсид Хаус». Ирвин сам написал сценарий к фильму и появляется в нём в эпизодической роли.

Сюжет 
Фильм состоит из трёх независимых частей: «Общее дело Грэнтон Стар», «Рохля» и «Кислотный дом».
Это три переплетённых истории о тёмной стороне Шотландии и воспоминаниях Ирвина Уэлша.

Первая из них — «Общее дело Грэнтон Стар». В один и тот же день главного героя выгоняют из своей футбольной команды, с работы, бросает девушка, выгоняют из дома родители, его арестовывают и избивают полицейские, а пьяница в пабе, который оказывается Богом, за грехи, прежде всего за леность, превращает его в муху…

Вторая история называется «Рохля». Главный герой этой истории слишком мягкотел для того, чтобы что-то предпринять, когда его жена поселяется на втором этаже с бандитом.

«Кислотный дом» — последняя история, в которой футбольный хулиган и отребье Коко Брайс после приёма ЛСД и удара молнией обменивается телами с только что рождённым в обеспеченной семье среднего класса ребёнком.

В ролях

«Общее дело Грэнтон Стар» 

  — Боб
 Морис Роевз — Бог
 Гэрри Суини — Кев
 Дженни Маккриндл — Эвелин
  — Тамбо
 Айэйн Эндрю — Грант
 Ирвин Уэлш — Парки
 Энни Луиза Росс — Дорин
 Деннис О’Коннор — Кохрейн
 Джон Гарднер — сержант Моррисон
 Пэт Стэнтон — бармен
 Вильям Блэр — сотрудник
  — сотрудник
 Малколм Шилдс — сотрудник
 Стюарт Престон — Раффери

«Мягкотелый» 

 Кевин Маккидд — Джонни
 Мишель Гомес — Катриона
 Морис Роевз — пьяный
 Гэри Маккормак — Ларри
  — Алек
 Найелл Грейг Фултон — Алан
 Кэс Харкинс — Сканко
 Морган Симпсон — Шанталь в младенчестве
 Марни Кидд — Шанталь в детстве
  — мама
 Сара Гудджен — новая девушка
 Кэти Эклин — Вэнди
 Вилльям Макгиган — певец в пабе

«Кислотный дом» 

 Юэн Бремнер — Коко Брайс
 Мартин Клунс — Рори
 Джемма Редгрейв — Дженни
 Арлин Кокберн — Кристи
 Джейн Стейблер — Эмма
 Морис Роэвз — священник

Ссылки 
  
  
 «Кислотный дом» на Allrovi

Экранизации произведений Ирвина Уэлша
Фильмы об обмене телами
Фильмы о Глазго
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке
Фильмы об Эдинбурге
Фильмы Великобритании 1998 года